Мезерницкий — фамилия. Известные носители:

 Мезерницкий, Мстислав Владимирович (1895—1937) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Мезерницкий, Полиен Григорьевич (1878—1943) — русский врач-физиотерапевт, профессор.
 Мезерницкий, Юрий Полиенович (1907—1971) — советский художник, книжный график.; сын П. Г. Мезерницкого.